Michael Geisler ist der Name folgender Personen:

* Michael Geisler (Basketballfunktionär) (* 1948), deutscher Basketballfunktionär und -schiedsrichter
 Michael Geisler (Politiker) (* 1960), deutscher Politiker (CDU)